Rue de Trévise (Lille)
 Rue de Trévise (Paris)